Ропча:

 Ропча — река в России, приток Весляны.
 Ропча — село в Сторожинецком районе Черновицкой области Украины.
 Ропча — посёлок в Усть-Куломском районе Республики Коми России.
 Ропча, Андрей — румынский музыкант, член группы Morandi.